Il termine Odradek può fare riferimento a:

 L'essere immaginario inventato da Franz Kafka
 La casa editrice Odradek Edizioni